Нарушево () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Плоньский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 6640 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Длутово
 Дрохово
 Громбчево
 Янушево
 Козажево
 Крыск
 Лазенки
 Михалово
 Нацпольск
 Нарушево
 Нове-Нарушево
 Новы-Нацпольск
 Песцидла
 Поструже
 Потыры
 Радзымин
 Ромбеж
 Скарбошево
 Скаршин
 Сквары
 Собанице
 Сосенково
 Сребрна
 Стахово
 Стары-Нацпольск
 Стшембово
 Троски
 Вихорово
 Вронино
 Заборово
 Жуково

Поселения 
 Бешино
 Дрохувка
 Воля-Крыск
 Врублево
 Крыск-Новы
 Жуково-Посвентне
 Радзыминек

Соседние гмины 
 Гмина Бульково
 Гмина Червиньск-над-Вислой
 Гмина Дзежонжня
 Гмина Мала-Весь
 Гмина Плоньск
 Гмина Вышогруд
 Гмина Залуски

Ссылки 

Гмины Мазовецкого воеводства